The Roughneck (1915), een film van William S. Hart en Clifford Smith
The Roughneck (1924), een film van Jack Conway